Bottnalösen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bottnalösen (Tiveds socken, Västergötland, 651768-142812), sjö i Laxå kommun,  (0,3 ha)
Bottnalösen (Tiveds socken, Västergötland, 652544-143024), sjö i Laxå kommun,

Se även
Bottenlösen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn